Українсько-американський університет Конкордія — приватний вищий навчальний заклад в Україні. Заснований у 1997 році. Знаходиться в корпусі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Викладання в університеті ведеться українською та англійською мовами.

Історія
УАГІ ВМУУ було створено відповідно до Закону України "Про вищу освіту" за рішенням Міністерства освіти і науки України та за погодженням з Кабінетом Міністрів України (рішення Кабінету Міністрів України від 23.05.1996 р., № 10457/33). Засновниками університету був Вісконсинський міжнародний університет (м. Вокеша, штат Вісконсин, США) та Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.  

УАГІ ВМУУ став першим спільним вищим навчальним закладом в Україні, який поєднує елементи бізнес-освіти в Україні та США. Пріоритетним напрямом освітньо-професійних програм університету є сфера міжнародного бізнесу.

У жовтні 2017 року у зв’язку із зміною американського засновника УАГІ ВМУУ був перейменований у Приватний вищий навчальний заклад-інститут "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНКОРДІЯ".  До складу його засновників увійшов відомий у США   із кампусами у містах Мекуон, штат Вісконсин та Енн Арбор, штат Мічиган.

Керівництво
Ректор УАГІ ВМУУ – Романовський Олександр Олексійович. Доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р, почесний Академік НАПН України (2021). Заслужений працівник освіти України (2002). Кавалер орденів «За заслуги» ІІІ ступеня (2005), ІІ ступеня (2018) і І ступеня (2022).

Напрями підготовки
 Українська програма з напряму "Менеджмент", спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", освітньо-професійний рівень - бакалавр, магістр
 Американська програма зі спеціальності "Адміністрування бізнесом" (Business Administration) освітньо-професійний рівень бакалавр, магістр - ВВА, МВА
 Українська програма з напряму - "Міжнародний бізнес", освітньо-професійний рівень – бакалавр
 Британська програма з бізнесу та менеджменту
The Diploma in Business Studies
The Advanced Diploma in Business Studies
The Graduate Diploma in Business Studies
The Postgraduate Diploma in Management

Зарубіжні партнери
Вісконсинський міжнародний університет (м. Вауватоса, штат Вісконсин, США) був заснований у 1992 році як незалежний навчальний заклад освіти США, штаб квартира якого знаходиться в м. Вауватоса. Університет забезпечує надання освітніх послуг у галузі бізнесу різним країнам світу за навчальними планами та високими стандартами провідних американських університетів відповідно до вимог сьогодення. Головним завданням університету є  впровадження нових програм в бізнес-освіту США та інших країн світу  відповідно до вимог і стандартів тих країн, де ВМУ відкриває свої філії.
 
Індіана Веслієн університет  (ІВУ) (м. Маріон, США).
Починаючи з 2008 р., УАГІ ВМУУ разом з Індіана Веслієн університетом розпочали спільну програму. Було розроблено та впроваджено два навчальні курси: економіка підприємства (для бакалаврів) та міжнародний менеджмент (для магістрів).  Кожного навчального року університети проводять науково-практичні конференції за участю провідних вчених та державних діячів США та України. 

Університетський коледж Плімута Св. Марка та Св. Іоанна (Марджон), м. Плімут, Велика Британія.
УАГІ ВМУУ та Університетський коледж Плімута Св. Марка та Св. Іоанна (Марджон)  підписали Меморандум про взаєморозуміння, який має на меті встановлення взаємовигідних відносин між двома інституціями та сприяння міжкультурному розумінню. Партнери також домовилися розвивати спільні освітні програми та налагодити академічні обміни. У 2010 році почалася розробка спільної українсько-британської програми підготовки бакалаврів з міжнародного бізнесу та програми підготовки магістрів з бізнес адміністрування.

Інститут комерційного менеджменту (ICM), м. Лондон, Велика Британія.
УАГІ ВМУУ є сертифікованим освітнім та екзаменаційним центром Інституту комерційного менеджменту (ICM). Акредитований професійний статус дає можливість Українсько-американському гуманітарному інституту «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» надавати освітні програми, проводити перевірку якості знань та надавати екзаменаційні послуги, які схвалені Інститутом комерційного менеджменту (ICM), студентам УАГІ ВМУУ.

Університет Ричмонд, Американський міжнародний університет (м. Лондон).
25 жовтня 2009 було підписано угоду про співпрацю між УАГІ ВМУУ та Університетом Ричмонд, яка регулює правила обміну між студентами, викладачами та співробітниками. Головною метою цієї угоди є встановлення міжнародних освітніх зв'язків та обмінів між двома вищими навчальними закладами з метою розвитку академічної роботи та поглибленого вивчення культур двох країн.

HighMark Inc. (Джорджія, США)- неприбуткова організація, яка присвячує свою діяльність навчанню практичного застосування принципів управління, необхідних для досягнення успіху малими та середніми підприємствами. HighMark мобілізує успішних американських бізнесменів, які діляться своїм досвідом, навичками та життєвими цінностями, щоб допомогти студентам УАГІ ВМУУ  розвивати лідерські якості в управлінні бізнесом. Курси HighMark з «Принципів успішного бізнесу» включають розгляд проблем з маркетингу, фінансів, стратегічного менеджменту і розвитку людських ресурсів. 

Лондонська академія (Лондон, Велика Британія).
Студенти УАГІ ВМУУ мають можливість брати участь в навчальних програмах Лондонської академії. За бажанням студенти відвідують літні бізнес курси, навчаються on-line, здають кваліфікаційні іспити, які визнаються в усьому світі.

Міжнародний Університет Шиллера.
Починаючи з 1997 року студенти УАГІ ВМУУ регулярно навчаються і проходять стажування в Міжнародному незалежному американському університеті Шиллера, який має свої університетські містечка в США, Франції, Німеччині та Іспанії. 

Український вільний університет (Мюнхен, Німеччина)
УАГІ ВМУУ підтримує постійні зв’язки з Українським Вільним університетом. Студенти проходять інтернатуру, слухають різні курси в Мюнхені і Берліні.

Німецько-Українське товариство з економіки і науки (Майнц, Німеччина).
УАГІ ВМУУ є членом і офіційним представником Німецько-Українського товариства з економіки і науки. Товариство дає можливість університету співпрацювати з бізнес структурами Німеччини, проводити наукову і науково-дослідну роботу, брати участь в різноманітних бізнес-форумах і конференціях. Товариство надає можливість академічного обміну викладачів і студентів.

Академія Прісідент (Індіанаполіс, США). Академія була створена для підтримки університетів у створенні нових програм, розвитку різних форм навчання, підготовки і публікації новітніх навчальних матеріалів, посібників та підручників.
УАГІ ВМУУ і Академія кожного року проводять спільні конференції, семінари, круглі столи, публікують збірки посібники та  інші  навчальні матеріали.

Наукова діяльність 
УАГІ ВМУУ випускає науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17516-6266 Р від 04.02.2011 р.). Програмні цілі: підготовка нової генерації кадрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнесу, а також проблеми інтернаціоналізації та глобалізації світового бізнес-середовища, безпеки національних економік в період світової економічної кризи та антикризової політики держави.

Примітки

Посилання 
 
  Офіційний сайт університету 
 

Вищі навчальні заклади Києва